Косовский вилайет (; ; ; , , ) — провинция Османской империи на Балканском полуострове, которая включала в свой состав территорию Косова и значительную часть Македонии. Сербско-черногорский регион Санджак также формально входил в состав вилайета, хотя с 1878 по 1909 годы находился под оккупацией Австро-Венгрии. Ускюб (Скопье) являлся административным центром и крупнейшим городом провинции, насчитывающим 32 000 жителей. Второй по величине город — Приштина с населением 30 000 жителей.

Вилайет включал в себя пять санджаков:
 Скопский с городами Скопье, Куманово, Качаник, Штип, Кратово и Кочани
 Призренский с городами Призрен и Тетово
 Печский с городами Печ, Джаковица, Гусинье, Беране и Трговиште
 Приштинский с городами Приштина, Косовска-Митровица, Вучитрн, Гниляне и Прешево
 Новипазарский с городами Нови-Пазар, Сьеница, Колашин, Нова-Варош и Приеполье

Косовский вилайет рассматривался албанским национальным движением как прообраз независимого албанского государства. Именно на его территории была основана Призренская лига.

После Первой Балканской войны вилайет был поделен между Сербией, Черногорией и Албанией.

Примечания

Ссылки 
 

Османская Македония
Османская Сербия
Вилайеты Османской империи
История Косова